Osoby o tym nazwisku:
 Bertha Crowther – brytyjska lekkoatletka
 Bosley Crowther – amerykański autor, dziennikarz i krytyk filmowy
 Herbert Crowther – brytyjski kolarz torowy, olimpijczyk
 Robert Crowther – australijski lekkoatleta